Lauretta – diminutivo del nome proprio di persona Laura
Lauretta – personaggio del Decameron
Lauretta – melodramma composto da Vincenzo Pucitta su libretto di Giulio Domenico Camagna 
5819 Lauretta – asteroide della fascia principale
Claudio Lauretta – comico e imitatore italiano
Enzo Lauretta – scrittore, saggista e politico italiano